Ал(ь)барджелони, также Ал(ь)барселони (; аль-Барселони; Барселонский; барселонец) — термин, называющий уроженца испанской Барселоны:

  — испанский галахист, стоявший у истоков каббалы как мистического учения.
  — испанский талмудист и литургический поэт.

Примечания